Il singolare  del Mitsubishi Electric Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

David Marrero era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Christophe Rochus.

Daniel Brands ha battuto in finale 6–7(4), 6–3, 6–4 Pablo Andújar.

Teste di serie

  Daniel Brands (campione)
  Igor' Kunicyn (primo turno)
  Pere Riba (semifinali)
  Victor Crivoi (quarti di finale, ritiro)

 Dustin Brown (primo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)
 Michał Przysiężny (primo turno, retired)
 Christophe Rochus (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mitsubishi Electric Cup 2010